Arquidàmia fou l'àvia d'Agis IV d'Esparta, que fou executada juntament amb el seu net el 240 aC.
 Arquidàmia, dama espartana